PALP steht für:
 Pyridoxalphosphat, Cofaktor im tierischen Organismus
 Flugplatz Alpine (ICAO-Code), US-amerikanischer Flughafen in Alaska

Abkürzung